Die NGC-Objekte von 3501 bis 4000



Nr. 3501 bis 3600

Nr. 3601 bis 3700

Nr. 3701 bis 3800

Nr. 3801 bis 3900

Nr. 3901 bis 4000

Legende 

 Liste Ngcobjekte 3501
Ngcobjekte 3501